Милосердие — чувство готовности оказать бескорыстную помощь, прощение, а также сама такая помощь, прощение, например, благотворительность.
 Милосердие — одна из христианских добродетелей.
 Добровольное общество «Милосердие» — казахстанский общественный благотворительный фонд.

См. также 
 Caritas Romana («милосердие по-римски»).